En Pologne, Wiktoryn est le nom de :

 Wiktoryn, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Wiktoryn, village de la voïvodie de Mazovie,
 Wiktoryn, village de la voïvodie de Sainte-Croix.